Résultats détaillés de l’édition 1994 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie qui est disputée du 17 au .

Faits marquants 
L'Américain Pete Sampras remporte son troisième titre du Grand Chelem consécutif après ses victoires à Wimbledon et à l'US Open. Il est le premier joueur à enchaîner trois titres du Grand Chelem d’affilé depuis Rod Laver (une des idoles du jeune Sampras) en 1969. Sur son parcours, Sampras domine aisément les anciens vainqueurs Ivan Lendl et Jim Courier, puis en finale le surprenant Todd Martin (vainqueur de Stefan Edberg en demi finale).

En l'absence de la tenante du titre Monica Seles (écartée des courts depuis plusieurs mois), Steffi Graf n'a aucune difficulté à s'adjuger le tournoi féminin aux dépens d'Arantxa Sanchez Vicario, à qui elle abandonne seulement deux jeux au cours d'une finale à sens unique.

Palmarès

Simple messieurs

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1994 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA
  Site de l'ATP

Navigation 

1994
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1994
Tennis en janvier 1994